

Запольська — присілок, Верхотурський міський округ, Свердловська область
 Запольська — присілок, Даровський район, Кіровська область

Див. також
 Запольський